Trinitatis Sogn (dt. Dreieinigkeitskirchspiel) ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Trinitatis Sogn (Fredericia Kommune)
 Trinitatis Sogn (Københavns Kommune)